Die 1. Klasse Danzig-Westpreußen 1944/45 war die fünfte und letzte Spielzeit der zweitklassigen 1. Klasse Danzig-Westpreußen im Fußballgau Danzig-Westpreußen. Der Spielbetrieb fand erneut in regionalen Kreisgruppen statt. Durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges war das Aufrechterhalten des Spielbetriebs erschwert, spätestens im Januar 1945 wurde der Spielbetrieb eingestellt.
Nach der Kapitulation Deutschlands wurde Westpreußen mit Danzig unter polnische Verwaltung gestellt. Sämtliche Sportvereine wurden aufgelöst.

Kreisgruppe Bromberg/Thorn (abgebrochen) 
Ein Spielbetrieb fand vermutlich nicht mehr statt, folgende Mannschaften sollten an der diesjährigen Kreisgruppe teilnehmen:

 Reichsbahn SG Graudenz
 Bromberger SG II
 SV Thorn II
 Reichsbahn SG Deutsch Eylau
 SG Nakel

Kreisgruppe Danzig (abgebrochen) 

|}

Kreisgruppe Elbing (abgebrochen) 
Ein Spielbetrieb fand vermutlich nicht mehr statt, folgende Mannschaften sollten an der diesjährigen Kreisgruppe teilnehmen:

 WKG der BSG Ferdinand Schichau GmbH Elbing
 Reichsbahn SG Dirschau
 Reichsbahn SG Marienburg
 KSG Preußisch Stargard
 HSV Unteroffiziersschule Mewe II

Kreisgruppe Zoppot/Gotenhafen (abgebrochen) 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1944
Danzig
Abgebrochene Sportveranstaltung